Kahneule bezeichnet folgende Arten von Schmetterlingen:

 Buchen-Kahneule (Pseudoips prasinana)
 Eichen-Kahneule (Bena bicolorana)
 Weiden-Kahneule (Earias clorana)